La Cluse  o La Clusa (Alts Alps)  , població al municipi del Devolui al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 La Cluse-et-Mijoux, municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Montréal-la-Cluse, municipi al departament de l'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)